Canup ist der Name

 eines Asteroiden, 17836 Canup
 Robin M. Canup (* 1968), US-amerikanischer Astrophysikerin